Taube von Odenkat ist ein schwedischer Familienname.

Namensträger 

 Diedrich Heinrich Taube von Odenkat (1711–1781), schwedischer Graf, Landshövding und Admiral

 Friedrich Wilhelm Taube von Odenkat (1813–1888), schwedischer Graf und Generalmajor

 Hedwig Ulrike Taube von Odenkat (1714–1744), schwedische Gräfin und Mätresse

Familienname
Schwedischer Personenname